

Дарново — село в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства
 Дарново — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства